Een plaats in de Belgische provincie Luik

 Hermalle-sous-Huy
 Hermalle-sous-Argenteau